Portia (Arkansas), een plaats in de VS
Portia (geslacht), een geslacht van springspinnen
Portia (maan), een maan van Uranus
Portia (Shakespeare), twee personages van Shakespeare